Outdoor (aus englisch  „außerhalb des Hauses“, „im Freien“, „außen“ oder „draußen“; als substantivierter Vorsatz auch „Außen-“) steht für:
 Freizeitaktivitäten in der Natur, siehe Natursport
 Kurzform für Outdoor Media, siehe Außenwerbung
 Outdoor (Messe), Fachmesse für Natursportausrüstung in München
 Outdoor (Zeitschrift), Natursport-Zeitschrift

Siehe auch:
 Indoor, Gegenbegriff
 Outdoor-Growing, Freilandanbau von Cannabis